Il singolare del Lipton International Players Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1990.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Conchita Martínez.

Monica Seles ha battuto in finale Judith Wiesner 6–1, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Zina Garrison-Jackson (secondo turno)
 Monica Seles (campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Conchita Martínez (semifinale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Jana Novotná (quarto turno)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinale)
 Raffaella Reggi (quarto turno)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank-Nideffer (quarto turno)
 Gretchen Magers (quarto turno)
 Judith Wiesner (finale)
 Anne Smith (secondo turno)

 Catarina Lindqvist (secondo turno) 
 Radomira Zrubáková (secondo turno) 
 Larisa Savčenko-Neiland (secondo turno) 
 Susan Sloane (quarto turno) 
 Claudia Porwik (quarti di finale) 
 Isabelle Demongeot (secondo turno) 
 Sylvia Hanika (secondo turno) 
 Bettina Fulco (quarto turno) 
 Belinda Cordwell (secondo turno) 
 Anne Minter (secondo turno) 
 Andrea Temesvári-Trunkos (secondo turno) 
 Manon Bollegraf (terzo turno) 
 Betsy Nagelsen (secondo turno) 
 Regina Rajchrtová (secondo turno) 
 Patty Fendick (terzo turno, ritirata) 
 Kathy Rinaldi (terzo turno)

Qualificate 

 Nathalie Guerree (primo turno)
 Sarah Loosemore (secondo turno)
 Renata Baranski (primo turno)
 Nathalie Herreman (quarti di finale)

 Hellas ter Riet (primo turno) 
 Pilar Vásquez (primo turno) 
 Jennifer Santrock (primo turno) 
 Sandy Collins (primo turno)

Lucky loser 
 Maya Kidowaki (terzo turno)

Tabellone

Legenda

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1990